Мировая серия 1973 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1973 года. Победителем стала команда «Окленд Атлетикс», обыгравшая «Нью-Йорк Метц» со счётом 4-3.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 13 октября 1973 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

Игра #2 
 Дата: 14 октября 1973 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

Игра #3 
 Дата: 16 октября 1973 года
 Стадион: Shea Stadium

Игра #4 
 Дата: 17 октября 1973 года
 Стадион: Shea Stadium

Игра #5 
 Дата: 18 октября 1973 года
 Стадион: Shea Stadium

Игра #6 
 Дата: 20 октября 1973 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

Игра #7 
 Дата: 21 октября 1973 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1973
 Финальная серия Национальной лиги 1973

Ссылки 
 Мировая серия 1973 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1973 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1973
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Окленде (Калифорния)